De Ballon d'Or 1967 was de 12e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de Hongaar Flórián Albert (Ferencváros).

De jury was samengesteld uit 24 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: West-Duitsland, de DDR, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Engeland, Ierland, Luxemburg, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland, Turkije Sovjet-Unie en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 1137 van France Football op 26 december 1967.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 360 punten verdeeld, 120 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een negentien koppige jury).

Uitslag

Trivia 
 Flórián Albert was de eerste Hongaar die de Ballon d'Or won.
 Johan Cruijff zou twaalf opeenvolgende keren in de eindklassering worden opgenomen. Dit record werd alleen geëvenaard door Franz Beckenbauer.

Noten

Referentie 
 Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1967